Weihersberg ist der Name folgender Orte:

 Weihersberg (Beutelsbach), Ortsteil der Gemeinde Beutelsbach, Landkreis Passau, Bayern
 Weihersberg (Leinburg), Ortsteil der Gemeinde Leinburg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Weihersberg (Trabitz), Ortsteil der Gemeinde Trabitz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern,
 Schloss Weihersberg

Siehe auch:
 Weiherberg
 Weyersberg